Апертура 2000 () — первая половина 71-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2000/01 на rsssf.com

2000
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2000 году